Abort – termine connesso a messaggi di errore dei sistemi operativi MS-DOS e IBM PC DOS 
 Luca Abort – cantante italiano

Astronautica 
 Space Shuttle abort mode – procedura di emergenza adottata dalla NASA da applicare in caso di malfunzionamento dei sistemi dello Space Shuttle
 Apollo abort modes – procedura di emergenza adottata dalla NASA da applicare in caso di malfunzionamento dei sistemi della  Navicella Spaziale Apollo 
 Pad Abort Test-1 – missione del programma Apollo della NASA
 Pad Abort Test-2 – missione del programma Apollo della NASA
 Beach Abort – missione della NASA

Altri progetti